

Letteratura
 Padri e figli – romanzo di Ivan Sergeevič Turgenev.
 Padri e figli – racconto di Ernest Hemingway del 1925.

Cinema
 Padri e figli – film di Mario Monicelli del 1957.

Televisione
 Padri e figli – sceneggiato televisivo del 1958.
 Padri e figli – miniserie televisiva del 1986.
 Padri e figli – miniserie televisiva del 2005.
 Padri e figli – episodio della serie animata Futurama.